Dorfkirche Grüna steht für
 Dorfkirche Grüna (Jüterbog), in Grüna, einem Ortsteil der Stadt Jüterbog in Brandenburg
 Dorfkirche Grüna (Chemnitz), in Grüna, einem Ortsteil der Stadt Chemnitz in Sachsen